Příjmení Tille má více nositelů:

 Mužská varianta
 Alexander Tille (1866–1912), německý filozof
 Antonín Jaroslav Tille (1835–1896), český pedagog a zeměpisec
 Armin Tille (1870–1941), německý archivář, knihovník a historik
 Edda Tille-Hankamer (1895–1982), německo-americká germanistka a vysokoškolská pedagožka
 Ferdinand Tille (* 1988), německý volejbalista
 Jan Tille (1833–1897), strojní inženýr, profesor ČVUT
 Johannes Tille (* 1997), německý volejbalista
 Leonhard Tille (* 1995), německý volejbalista
 Martin Tille (1883–1956), krajinář a ilustrátor
 Peter Tille (1938–1996), německý knihovník, spisovatel, aforistik
 Václav Tille (1867–1937), český filolog a spisovatel
 Walter Tille (1906–1986), německý odborář a politik 

 Přechýlená varianta (pro ženská příjmení) 
 Marie Tilleová (1901–1983) – sběratelka oděvů, filantropka a mecenáška